Ха (шоста літера арабської абетки)
 Ха (сьома літера арабської абетки)
 2597 "Чи-ха" — японський середній танк часів Другої світової війни .
 Ха Лонг — бухта в Тонкінській затоці в Південно-китайського моря .
 2595 "Ха-го" — японський легкий танк 1930-х років.
 Ха (баха, ваха) — бантуський народ на північному сході Танзанії; може стосуватися і мови гіха (ха) цього народу.

Див. також 
 Ха (прізвище)